

Cinema
The Power Within – film del 1921 diretto da Lem F. Kennedy
Il segreto del mio potere (The Power Within) – film del 1995 diretto da Art Camacho

Musica
The Power Within – album dei Dragonforce

Televisione
The Power Within – film per la televisione statunitense del 1979 diretto da John Llewellyn Moxey